Конькова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Конькова, Анна Митрофановна (1916–1999) – писательница, фольклорист, мансийская сказительница.
 Конькова, Павла Ивановна (Эванэй Павши, 1936-20??) — саамская певица, исполнительница йойков.